Raffaele Palladino (Mugnano, 17 de Abril de 1984) é um ex-futebolista italiano.

Carreira 
Palladino marcou 41 gols em 61 jogos pela Juventus FC, entre 2002 e 2004. Durante um empréstimo ao Salernitana, ele marcou 15 gols, se tornando o artilheiro do time, e no fim da temporada o 7º artilheiro da série B.

Em junho de 2008, foi vendido ao Genoa, em co-propriedade da Juventus.

Ligações externas 
Perfil na página oficial do Livorno
Perfil na página oficial da Juventus

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Benevento Calcio
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Salernitana 1919
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Football Club Crotone
Futebolistas do Spezia Calcio
Futebolistas da AC Monza
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol